Templeton ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Templeton (1909–1963), britischer Komponist und Pianist
 Amadeus Templeton (* 1975), deutscher Musiker und Kulturmanager
 Ed Templeton (* 1972), US-amerikanischer Profiskateboarder
 Charles A. Templeton (1871–1955), US-amerikanischer Politiker
 David Templeton (* 1989), schottischer Fußballspieler
 Dink Templeton (1897–1962), amerikanischer Rugbyspieler und Leichtathlet
 Gavin Templeton (* 1978), amerikanischer Jazzmusiker
 George Templeton (1906–1980), US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent, Regieassistent und Produktionsmanager

 Lieselotte Templeton (1918–2009), in Deutschland geborene US-amerikanische Kristallographin
 Malcolm Templeton (1924–2017), neuseeländischer Diplomat und Politiker

 Suzie Templeton (* 1967), britische Regisseurin von Trickfilmen
 Thomas W. Templeton (1867–1935), US-amerikanischer Politiker
 Ty Templeton, kanadischer Comicautor und -zeichner

Orte

in Großbritannien:

 Templeton (Aberdeenshire)
 Templeton (Angus)
 Templeton (Devon)
 Templeton (Pembrokeshire)
 Templeton (South Ayrshire)
 Templeton (West Berkshire)

in den Vereinigten Staaten:

 Templeton (Indiana)
 Templeton (Iowa)
 Templeton (Kalifornien)
 Templeton (Massachusetts)
 Templeton (Oregon)
 Templeton (Pennsylvania)
 Templeton (Tennessee)
 Templeton (Virginia)
 Templeton Station (Massachusetts)

in Neuseeland:
 Templeton (Neuseeland)

Sonstiges:
 Templeton (Zigarettenmarke) des Discounters Lidl
 Franklin Templeton Investments
 Templeton-Preis
 Templeton Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika